Barthélémy Girerd (1748-1827), médecin et homme politique français
 Frédéric Girerd (1801-1859), avocat et homme politique français.
 Cyprien Girerd (1832-1916), avocat et homme politique français.
 Jacques-Rémy Girerd (1952- ), réalisateur et producteur français de films d'animation.
 Jean-Pierre Girerd (1931-2018), caricaturiste, illustrateur et peintre français.

Patronyme français